Neplachov může být:

 Neplachov – vesnice,  okres České Budějovice, Jihočeský kraj
 Neplachov (kopec) – kopec (523 m n. m.), Oderské vrchy, Slavkov, okres Olomouc
 Neplachov (zaniklá vesnice) – zaniklá středověká vesnice v Oderských vrších v okrese Olomouc.

Související články 

 Neplachovice
 Neplachovický mlýn